Перевод строки, или разрыв строки, — продолжение печати текста с новой строки, то есть с левого края на строку ниже, или уже на следующей странице. На компьютерах это осуществляется клавишей ввода Enter.

Разделителем строк, обозначающим место перевода строки, в текстовых данных служит один или пара управляющих символов, а в размеченном тексте также — определённый тег (в HTML — тег <br>, от  — «разрыв»). Разделитель строк также называют просто переводом строки, когда нет надобности их различать.

Вместе с другими действиями перевод строки выполняется также перед следующим абзацем или страницей.

Терминология 
Перевод строки сокращают как NEL (от  — «со следующей строки, переход на следующую строку», или  — «с новой строки, переход на новую строку»).

Возврат каретки (, CR) — управляющий символ ASCII (, , '\r'), при выводе которого курсор перемещается к левому краю поля. Этот управляющий символ вводится клавишей «Enter». Будучи записан в файле, в отдельности рассматривается как перевод строки только в системах Macintosh.

Подача на строку или Перевод на строку (от , LF — «подача [бумаги] на строку») — управляющий символ ASCII (, 10 в десятичной системе счисления, '\n'), при выводе которого курсор перемещается на следующую строку. В случае принтера это означает сдвиг бумаги вверх, в случае дисплея — сдвиг курсора вниз, если ещё осталось место, и прокрутку текста вверх, если курсор находился на нижней строке. Возвращается ли при этом курсор к левому краю или нет, зависит от реализации.

Таким образом, вывод последовательности CR+LF в семантике терминала гарантирует действие «создание новой строки».

Терминалы (и их эмуляторы) могут также проводить различные преобразования символов (например, LF → CR+LF, CR → CR+LF) при вводе и выводе текста.

Жёсткий возврат, иногда аппаратный возврат — разделитель строк, поставленный пользователем. В машинном представлении текста жёсткий возврат явно выражен, обычно управляющими символами или тегом.

Мягкий возврат — перевод строки, выполненный текстовым процессором в том месте текста, которое им выбрано. Мягкий возврат разделяет строки текста в его визуальном (видимом пользователем) представлении, но может быть никак не выражен в машинном представлении этого текста.

В ASCII 
Системы, основанные на ASCII или совместимом наборе символов, используют или LF (перевод строки, ), или CR (возврат каретки, ) по отдельности, или последовательность CR+LF; см. ниже историческую причину для соглашения CR+LF. Эти названия основаны на командах принтера: перевод строки прокручивает барабан на одну строку, а возврат каретки означает, что каретка печатающего устройства должна вернуться к началу текущей строки.
 LF (ASCII ) используется в Multics, UNIX, UNIX-подобных операционных системах (GNU/Linux, AIX, Xenix, Mac OS X, FreeBSD и др.), BeOS, Amiga UNIX, RISC OS и других;
 CR (ASCII ) используется в 8-битовых машинах Commodore, машинах TRS-80, Apple II, системах Mac OS до версии 9 и OS-9;
 CR+LF (ASCII  ) используется в DEC RT-11 и большинстве других ранних не-UNIX- и не-IBM-систем, а также в CP/M, , MS-DOS, OS/2, Microsoft Windows, Symbian OS, протоколах Интернет.

В Юникоде 
По стандарту, любое совместимое с Юникодом приложение должно воспринимать как перевод строки каждый из нижеследующих символов:
 LF (U+000A):  — подача строки <ПС>;
 CR (U+000D):  — возврат каретки <ВК>;
 NEL (U+0085):  — переход на следующую строку;
 LS (U+2028):  — разделитель строк;
 PS (U+2029):  — разделитель абзацев.

Последовательность CR+LF (U+000D U+000A) надлежит воспринимать как один перевод строки, а не два.

Трудности 
Нет общепринятых сокращений русских терминов. ВК (Возврат каретки) совпадает по написанию с сокращением от  («разрыв [строки]», — то же, что перевод строки), а ПС не различает Подачу строки и Перевод строки.

Разница представлений 
Отсутствие единого общепринятого представления перевода строки в разных операционных системах осложняет обмен текстовыми данными между ними. Юникод старается примирить эту разницу, уравнивая CR, LF и CR+LF, однако вступает в противоречие с наследуемым им ASCII при трактовке последовательности LF+CR, не предварённой CR: согласно ASCII это один перевод строки, а согласно Юникоду — два.

Перевод строки при вводе с клавиатуры представлен единообразно во всех системах — символом CR, и в системах с другим представлением перевода строки текстовые данные приходится перекодировать в необходимый формат.

История 
На перфокартных системах хранения данных одна строка записывалась на одну перфокарту, поэтому строка была заданной длины, по количеству колонок (обычно 80). Строки короче добивались пробелами, а строки длиннее обрезались. Разделителя строк не было, а неявный перевод строки предполагался через каждые 80 символов. Некоторые ранние мейнфреймовые операционные системы переняли это для хранения текста в файлах, где уже не было естественного ограничения на длину строки.

CR+LF 
На механических пишущих машинках был рычаг, который возвращал каретку к левому краю страницы и прокручивал вал, подвигая бумагу вверх на строку. На телетайпах и более поздних алфавитно-цифровых печатающих устройствах (АЦПУ) вместо каретки была головка, в лазерных принтерах она перестала быть материальной, но в термине возврат каретки всё это продолжали называть кареткой, чтобы его не менять. На телетайпах возврат каретки и подачу строки разделили, откуда традиция представления перевода строки как CR+LF перешла и к текстовым файлам.

Конец строки 
Телетайпы сначала печатали на рулонной бумаге, и сообщения начинали и заканчивали переводом строки, чтобы каждое начиналось с новой строки наверняка. Отсюда пошёл обычай включать разделитель сообщений в состав самого сообщения.

На компьютерах появился диалоговый режим работы, когда поочерёдно печатались вводимые управляющие сообщения пользователя и ответные программные сообщения. Пользователь после сообщения всегда переводил строку, так как одновременно это означало команду к исполнению, а вот программы после своего сообщения строку иногда не переводили, несмотря на предписание. Устройство вывода изначально не было приспособлено к тому, чтобы терминал мог следить за переводами строк, и реализовать это было трудно, поэтому чтобы ввод пользователя начинался с новой строки наверняка, управляющий диалогом терминал после программного сообщения переводил строку тоже. Помещать перевод строки предписывалось и в конце текстового файла.

Забота о разделении сообщений легла на терминал, и думать об этом перестали, а перевод строки в конце текста переосмыслился как конец последней строки, вместе с чем как концы строк переосмыслились и вообще все переводы строк, чему способствовало удобство работы с регулярно завершёнными строками с точки зрения программирования, сродни нуль-терминированным строкам. Так обычай включать разделитель сообщений в состав сообщения перешёл в обычай включать разделитель строк в состав строки.

Лишняя строка в конце файла обычно не представляет хлопот, поэтому перевод строки до сих пор называют концом строки, а разделитель строк — символом конца строки (EOL, ).

Перетекание разделителя в завершитель и обратно бывает не только у перевода строки. Так, точка с запятой в языке Си команды завершает, а в Паскале — их разделяет. В письменной речи после нескольких предложений точку почти всегда ставят, а после одиночного — чаще нет. Это колебание хорошо видно в списках, где одиночные предложения иногда начинают с большой буквы, а иногда — с маленькой.

Абзац 
На телетайпах, а потом и в первых редакторах разделение текста на абзацы не имело своего особого представления, для этого использовали пустые строки или отступ из нескольких пробелов, а переводы строки внутри абзаца проставляли вручную.

Позже в редакторах появился автоматический перенос, выполняемый на лету при отрисовке текста каждый раз заново. Для отличения от ручного его назвали мягким возвратом, а ручной — жёстким (перенос называли и просто возвратом, см. раздел Разница представлений). Разделитель строк при этом переносил как раньше, но приобрёл смысл ещё и разделителя абзацев — для тех строк, в которых срабатывал автоперенос и которые становились при этом абзацами. Включатель такого режима назвали переносом по словам (). При автопереносе ручной перенос разрывал абзац, межабзацный интервал делался как раньше (в новых терминах — перемежением пустым абзацем), но основное качество абзаца — независимость от разбиения на строки — было достигнуто.

Режим автопереноса включался и выключался пользователем вручную, определить это программно было трудно, то есть, избавившись от ручного переноса, получили другую ручную операцию. Стало понятно, что не обойтись без более автоматизирующего разнесения разделителя строк и разделителя абзацев, то есть для них понадобились два разных символа.

Чтобы не заботиться о совместимости с уже существующим в ASCII разделителем строк/абзацев, разработчики не стали использовать символы ASCII для разделителя строк и разделителя абзацев. В HTML использовали теги <br /> и <p>, в Юникоде — символы U+2028 и U+2029, соответственно. В Википедии абзацы можно разделять пустыми строками, отображаемыми при этом полноценным интервалом.

См. также 
 Перенос
 Отступ
 Текстовый процессор
 Пустая строка

Примечания

Ссылки 
 Параграф 8 (Newline Guidelines) главы 5 (Implementation Guidelines) стандарта Юникода версии 5.2.0
 The [NEL] Newline Character — заметка W3C
 Xavier Noria. Understanding Newlines
 The End-of-Line Story
 The End of Line Puzzle
 Tofrodos — свободная программа для преобразования переводов строк в файлах в ASCII-кодировке между форматами MS-DOS/Windows и UNIX
 ToFroWin — расширение Проводника Windows для преобразования переводов строк между форматами MS-DOS/Windows и UNIX; представляет собой GUI-версию для Windows программы Tofrodos

Управляющие символы
Пробельные символы
Текстовые процессоры